Вилмантас Тамошайтис (; род. 20 апреля 1966 года, Калвария, Литовская ССР, СССР) — литовский военный деятель, бригадный генерал, начальник Объединенного штаба Вооружённых сил Литвы.

Биография

Образование 

 1995 год — окончил Литовскую военную академию им. генерала Йонаса Жямайтиса.
 2000 год — окончил Командно-штабную академию Бундесвера (Германия).
 2008 год — окончил академию ВВС США со степенью магистра стратегических исследований.

Служба 

С 1992 года находится на службе в Вооружённых силах Литвы.

За время службы в армии последовательно занимал следующие посты:
 командир взвода воздушно-десантного батальона Мариямполе
 заместитель командира роты
 офицер штаба батальона
 начальник штаба батальона
 специалист по планированию в штабе обороны.

С 2003 года командир Моторизированного пехотного батальона имени Великой княгини Бируте Моторизированной пехотной бригады «Железный волк».
В 2005 году сопровождал генерала А. Поцюса во время его посещения Басры (Ирак).
С 2005 года — начальник штаба Моторизированной пехотной бригады «Железный волк». С 2008 года — командир этой бригады.

После завершившихся военных учений «Янтарная надежда 2011», которые выявили немало проблем в подготовке командного звена, министерство национальной обороны Литвы начало ротацию кадров и полковник Тамошайтис был назначен начальником Объединенного штаба Вооружённых сил Литвы. Его место в бригаде занял подполковник Вальдемарас Рупшис.

Воинские звания 
 1992 год — лейтенант
 1994 год — старший лейтенант
 1996 год — капитан
 2001 год — майор
 2005 год — подполковник
 2009 год — полковник
 5 июля 2012 года Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте издала указ о присвоении ему воинского звания бригадного генерала. Указ вступил в силу 10 сентября 2012 года. 17 сентября 2012 года Президент Республики провела торжественную церемонию присвоения звания.

Награды 
 Именное оружие — сабля (14 сентября 2012 года) — за заслуги перед Литовской Республикой в укреплении национальной обороны.
 Медаль в память о вступлении в НАТО
 Медаль «За заслуги»
 Медаль «За выдающуюся службу»
 Почётный знак моторизованной пехотной бригады «Железный Волк»
 Почётный знак моторизованной пехотной бригады в Маряаполе

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Объединённого штаба Вооружённых Сил Литвы 

Бригадные генералы (Литва)